

Locuzioni 
 Carpe diem – locuzione latina che significa "cogli il giorno"

Musica 
 Carpe Diem – album di Lara Fabian del 1994
 Carpe diem – album di Cristiano Malgioglio del 1995
 Carpe Diem – album dei Pretty Maids del 2000
 CARPE DIEM – album delle YeLLOW Generation del 2002
 Carpe Diem – album di Belinda del 2009
 Carpe Diem – album degli Heavenly del 2009
 Carpe diem – album di Keen'V del 2011
 Carpe Diem – album di Entics del 2012
 Carpe Diem – album dei Nightmare del 2015
 Carpe diem – singolo degli Haloo Helsinki! del 2014
 Carpe Diem – album dei Saxon del 2022
 Carpe diem – singolo dei Joker Out del 2023